Улица Котовского — улица в Ленинском районе Новосибирска. Начинается от улицы Блюхера, далее в западном направлении пересекает улицы Выставочную, Ватутина, Станиславского, после пересечения которой (примерно через 150 м) поворачивает на юго-запад, затем (приблизительно через 670 м) берёт южное направление, пересекает улицу Пархоменко и заканчивается на перекрёстке с улицами Петропавловской и Плахотного. Между улицами Блюхера и Выставочной с юго-восточной стороны к ней примыкает Геодезическая улица, с юго-запада между Выставочной и Ватутина — улица Пермитина, с южной стороны между Ватутина и Станиславского — улица Дружбы.

Объекты ценной историко-градостроительной среды 
 Жилой дом по улице Котовского, 17
 Жилой дом по улице Котовского, 21
 Жилой дом по улице Котовского, 23
 Жилой дом по улице Котовского, 25

Рекреационные территории 
 ПКиО имени Кирова — парк, расположенный между площадью Труда, улицами Котовского, Станиславского и Широкой. Носит имя С. М. Кирова с 1936 года.
 Кленовая роща возле Горского жилмассива — небольшая территория на пересечении улиц Котовского и Выставочной. В 2013 году данный участок был сдан в аренду на три года для постройки ресторана «McDonald’s». В 2016 году роща была обнесена забором, после чего жители Горского жилмассива начали выражать недовольство планируемой застройкой зелёной территории. Впоследствии строительство точки сети было остановлено. 15 августа 2017 участок площадью 811 м² был зарезервирован мэрией Новосибирска под будущий сквер.

Памятники 
 Памятник воину-освободителю — скульптурное произведение, расположенное возле школы № 73

Организации 
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 14
 Новосибирская классическая гимназия № 17
 Средняя общеобразовательная школа № 73 (два отделения)

Примечания 

Улицы Ленинского района Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей